Pindapoy puede referirse a:

 Pindapoy, localidad de la Provincia de Misiones, Argentina;
 Pindapoy, empresa productora de jugos;
 arroyo Pindapoy Chico, curso de agua de la Provincia de Misiones, Argentina;
 arroyo Pindapoy Grande, curso de agua de la Provincia de Misiones, Argentina.